Andrew Astbury (1960) – nuotatore britannico
 Ian Astbury (1962) – cantante britannico
 John Astbury (1688-1743) – ceramista inglese
 William Astbury (1898-1961) – fisico britannico